Intercontinental Exchange (ICE) — сеть бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков в США, Канаде и Европе, крупнейший в мире оператор срочного рынка, где торгуются фьючерсные контракты на все виды базовых активов: энергоносители, валюты, дорогих металлы и пр., на её торговых площадках сосредоточено 50% мировых объемов торгов фьючерсными контрактами на нефть и нефтепродукты. На её рынках определяются эталонные цены для ряда биржевых товаров, например, на нефть марки Brent или на  сельскохозяйственную культуру канолу.

В ноябре 2013 года регулирующие органы США одобрили ICE приобретение NYSE Euronext, что сделало ICE не только крупнейшим мировым биржевым холдингом, но и оператором самого большого рынка акций в мире.

Штаб-квартира биржи расположена в Атланте, штат Джорджия (США).

История биржи 
Основатель ICE Джеффри Спрэтчер (:en:Jeffrey Spretcher) в конце 90-х приобрел Continental Power Exchange, на базе которой начал развивать прозрачный и эффективный онлайн-рынок внебиржевых контрактов на энергоресурсы. Уже в мае 2000 года Спрэтчер запустил Intercontinental Exchange при поддержке крупнейших в мире энергетических трейдеров Goldman Sachs, Morgan Stanley, British Petroleum, Total, Shell, Deutsche Bank и Societe Generale. Тогда эта торговая площадка фокусировалась на внебиржевой торговле энергоносителями: очищенной и неочищенной нефтью, природным газом, электричеством, и пр.

В 2001 г. ICE купила International Petroleum Exchange (IPE, Международная нефтяная биржа в Лондоне) за $ 67,5 млн. На тот момент IPE, специализируясь на фьючерсных и опционных контрактах на энергоносители, выступала бенчмарком для определения текущей стоимости нефти и её фракций. После слияния все инструменты IPE, включая Brent, мазут, природный газ и электроэнергию были переведены на электронные площадки ICE, а сама International Petroleum Exchange сменила название на ICE Futures.

2003 год —  начало сотрудничества с Chicago Climate Exchange (CCX, Чикагской климатической биржей). В рамках партнерства инструменты ССХ – квоты на выбросы парниковых газов в атмосферу - были размещены в торговой системе ICE.

В 2005 акции ICE размещаются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Позже акции биржи включаются в расчеты индексов Russell 1000 и S&P 500.

2007 год — приобретение New York Board of Trade (NYBOT, Нью-Йоркская торговая палата) за $9.9 млрд и смена её названия на ICE Futures US. NYBOT известна тем, что с 1870 года развивает рынок срочных контрактов на сельскохозяйственную продукцию. В её состав входило несколько торговых площадок: New York Cotton Exchange, Coffee, Sugar and Cocoa Exchange. Соответственно, после этого слияния ICE добавила в ассортимент своих инструментов фьючерсы на какао, кофе, хлопок, сахар-сырец и апельсиновый сок.

В том же году произошло поглощение канадской биржи Winnipeg Commodity Exchange, на которой с 1887 года развивалась торговля контрактами на сельскохозяйственную продукцию. Сейчас в рамках ICE эта  торговая площадка специализируется на торговле зерновыми культурами под именем ICE Futures Canada. Биржа считается бенчмарком для определения цены на свой основной продукт – канолу (растительное масло, производящееся из специальных сортов рапса).

Тогда же состоялось слияние с ChemConnect. Эта торговая площадка оперировала крупными партиями химической и промышленной продукции среди 9 тысяч компаний из 150 стран. По итогам сделки торги ChemConnect перетекли в электронные платформы ICE.

2008 год — заключено соглашение с TMX Group (Канада) о торговле внебиржевыми контрактами на природный газ. В 2011 году на электронных площадках ICE стартуют торги инструментами канадского рынка Natural Gas Exchange (NGX).

2010 год — покупка Climate Exchange (Климатической биржи) и European Climate Exchange (Европейской климатической биржи) за $622 млн. Контракты на углекислый газ (СО2) этих двух биржевых площадок теперь торгуются в рамках секции ICE Futures Europe, которая за счет этого стала крупнейшим оператором контрактов на СО2.

2013 год — в ноябре было получено разрешение от регулирующих органов на приобретение NYSE Euronext, договоренность о сделке была достигнута годом ранее. Сумма сделки составила $ 8,2 млрд., по её итогам ICE стала крупнейшим в мире оператором срочного рынка и лидером по биржевым оборотам и объемам торгов.

2014 год — ICE выделила в отдельную компанию Euronext (без LIFFE) и в июне провела её IPO, продав 60 % акций. За неделю до первичного размещения, группа европейских банков и финансовых групп, среди которых Banco Espirito Santo, BNP Paribas, Societe Generale и Euroclear, приобрела долю Euronext в 33 % с дисконтом 4 % от цены IPO с условием не продавать свои акции в течение трех лет.

2018 год — ICE купила Чикагскую фондовую биржу.

Биржа сегодня 
Торговые площадки ICE поделены на несколько секций.

см.  (ICE Futures)

ICE Futures U.S. 
Здесь трейдеры могут торговать такими финансовыми инструментами, как индексы группы Russell, индекс американского доллара и валюта, а также опционы и фьючерсы товарной группы: на сахар, кофе, хлопок, замороженный апельсиновый сок, зерновые культуры. Лидерами по объемам торгов в 2013 году были фьючерсы на индексы группы Russel, а среди сельскохозяйственных товаров безусловное лидерство принадлежит контрактам на сахар.

ICE Futures Europe 
Эта площадка предлагает торги фьючерсными и опционными контрактами на энергоносители: нефть и нефтепродукты, уголь, электроэнергию, выбросы углекислого газа, сжиженный природный газ, жидкие природные газы. Самые высокие объемы торгов стабильно демонстрирует нефть Brent Crude. За ней следуют Gas Oil (газойль), WTI (нефть марки Texas light sweet) и другие нефтепродукты. Замыкает список энергетических лидеров по объемам уголь.

ICE Futures Canada 
Эта площадка привлекает внимание пулом торгующихся там контрактов на зерновые культуры: ячмень, канолу, разнообразные сорта пшеницы.
Безусловный лидер по объему торгов и ликвидности в группе сельскохозяйственной продукции на бирже ICE Futures Canada – зерновая культура канола.

Нью-Йоркская фондовая биржа

ICE Liffe

Примечания 

Фьючерсные биржи
Товарные биржи